Mike Kigen (1986), Keniaans langeafstandsloper
 Moses Kigen (1974), Keniaans middellangeafstandsloper
 Moses Kipkosgei Kigen (1983), Keniaans langeafstandsloper
 Wilson Kigen (1980), Keniaans langeafstandsloper
 Wilfred Kigen (1974), Keniaans langeafstandsloper